Mikko Mäenpää (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Tappara Tampere, il commence sa carrière en senior en 2003 avec le JYP Jyväskylä. Il remporte la Mestis 2006 avec le Jukurit Mikkeli.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2008 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2010 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| JYP Jyväskylä || SM-liiga || 40|| 0|| 2|| 2|| 44|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Sport Vaasa|| Mestis|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2004-2005|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 14|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Pelicans Lahti || SM-liiga|| 27|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Jukurit Mikkeli || Mestis || 4|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Jukurit Mikkeli || Mestis || 40|| 6|| 10|| 16|| 75|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2006-2007|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 52|| 14|| 26|| 40|| 48|| 9|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2007-2008|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 13|| 3|| 2|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Skellefteå AIK|| Elitserien|| 11|| 3|| 4|| 7|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
| 2008-2009|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 58|| 11|| 36|| 47|| 40|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 43|| 12|| 18|| 30|| 72|| 17|| 5|| 4|| 9|| 26
|-
| 2010-2011|| Frölunda HC || Elitserien|| 46|| 8|| 10|| 18|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Amour Khabarovsk ||KHL || 51|| 14|| 22|| 36|| 58|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 29|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lev Prague || KHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || HC Lev Prague || KHL || 31|| 0|| 12|| 12|| 10|| 22|| 2|| 9|| 11|| 6
|-
| 2014-2015 || JYP Jyväskylä || Liiga || 19 || 3 || 12 || 15 || 26 || 12 || 2 || 6 || 8 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 46 || 6 || 31 || 37 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 34 || 4 || 20 || 24 || 24 || 5 || 2 || 2 || 4 || 16 
|-
|2017-2018|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 45 || 4 || 23 || 27 || 32 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 	
|-
|2018-2019|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 23 || 5 || 3 || 8 ||16 || 3 ||0 || 1 || 1 || 0 	
|-
|2019-2020|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 51|| 4|| 6|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -4|| align="left"| Sixième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 4|| 5|| 6|| -1|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HC Lev Prague
Joueur du Jukurit Mikkeli
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Gagnant du trophée Juha-Rantasila